Osoby o tym nazwisku:
 Flurin Caviezel – szwajcarski pisarz
 James Caviezel – amerykański aktor
 Mauro Caviezel – szwajcarski narciarz alpejski